

Sigle 
 Quick-firing – termine riferito all'artiglieria britannica

Codici 
 QF – codice vettore IATA di Qantas